Joseph Siffert, švicarski dirkač Formule 1, * 7. julij 1936, Fribourg, Švica, † 24. oktober, 1971, Kent, Anglija, Združeno kraljestvo.

Joseph Siffert, bolj znan kot Jo Siffert, je pokojni švicarski dirkač Formule 1. Debitiral je v sezoni 1962 na Veliki nagradi Monaka z Lotusom, prve točke pa je osvojil v naslednji sezoni 1963 na Veliki nagradi Francije. Pred naslednjo sezono 1964 je prestopil v Brabham in na Veliki nagradi ZDA zabeležil svojo prvo uvrstitev na stopničke s tretjem mestom. Po treh nekoliko slabših sezonah je v sezoni 1968 s Cooperjem dosegel prvo zmago v karieri na dirki za Veliko nagrado Velike Britanije. Po dobri sezoni 1969 z dvema uvrstitvama na stopničke in porazni sezoni 1970 brez točk, je svojo drugo in zadnjo zmago dosegel v sezoni 1971 na Veliki nagradi Avstrije. Po končani sezoni se je smrtno ponesrečil na dirki na dirkališču Brands Hatch v Angliji, ki ni štela za prvenstvo Formule 1.

Popolni rezultati Formule 1 
(legenda) (odebeljene dirke pomenijo najboljši štartni položaj, poševne pa najhitrejši krog'')

Glej tudi 
 seznam švicarskih dirkačev
 seznam nesreč s smrtnim izidom v Formuli 1

Rojeni leta 1936
Umrli leta 1971
Švicarski dirkači
Švicarski vozniki Formule 1
Privatniki Lotusa Formule 1
Privatniki Brabhama Formule 1
Privatniki Cooperja Formule 1
Marchovi dirkači Formule 1
BRM-ovi dirkači Formule 1
Smrtno ponesrečeni dirkači